Petr Kalus (né le  à Ostrava en Tchécoslovaquie aujourd'hui ville de République tchèque) est un joueur professionnel de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit.

Biographie

Carrière en club

Il est repêché au   au total par les Bruins de Boston au repêchage d'entrée de 2005.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de République tchèque au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005|| HC Vítkovice || Extraliga ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2005-2006|| Pats de Regina || LHOu ||60 ||36 ||22 ||58 ||87 ||6 ||1 ||4 ||5 ||6 
|-
| 2006-2007|| Bruins de Boston || LNH ||9 ||4 ||1 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2006-2007|| Bruins de Providence|| LAH ||43 ||13 ||17 ||30 ||110 ||9 ||1 ||0 ||1 ||12 
|-
| 2007-2008|| Aeros de Houston || LAH ||58 ||8 ||10 ||18 ||57 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009|| Aeros de Houston || LAH||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009|| HK MVD || KHL ||17 ||0 ||2 ||2 ||106 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010|| Aeros de Houston || LAH|| 66|| 12|| 11|| 23|| 77|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Wild du Minnesota || LNH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Aeros de Houston || LAH|| 34|| 6|| 2|| 8|| 68|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Falcons de Springfield || LAH|| 10|| 1|| 0|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011|| Jokerit || TE || 3|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| HC Slavia Prague || Extraliga || 30|| 3|| 4|| 7|| 136|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| MODO hockey || Elitserien || 13|| 1|| 2|| 3|| 2|| 6|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2012-2013 || HC Fassa ||Série A || 20|| 8|| 14|| 22|| 36|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2012-2013|| Djurgården Hockey || Allsvenskan|| 20|| 4|| 6|| 10|| 45|| 4|| 1|| 1|| 2|| 29
|-
| 2013-2014|| HC Dukla Trenčín || Extraliga slovaque || 3|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Djurgården Hockey || Allsvenskan || 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Nottingham Panthers || EIHL || 42 || 18 || 20 || 38 || 59 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2014-2015 || Herning IK Blue Fox || Metal Ligaen || 35|| 21|| 18|| 39|| 178|| 9|| 2|| 0|| 0|| 31
|-
| 2015-2016 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 20 || 6 || 15 || 21 || 65 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Orli Znojmo || EBEL || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Nottingham Panthers || EIHL || 6 || 1 || 1|| 2 || 5 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Comarch Cracovia || PHL || 17 || 5 || 8 || 13 || 35 || 13 || 6 || 8 || 14 || 14
|-
| 2017-2018 || Comarch Cracovia || PHL || 33 || 15 || 8 || 23 || 56 || 12 || 0 || 8 || 8 || 33

| 11 ||4 ||1 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-

Références 

Naissance en janvier 1987
Naissance à Ostrava
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur du HC Vítkovice
Joueur des Pats de Regina
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur du HK MVD
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du HC Slavia Prague
Joueur du MODO hockey
Joueur du HC Fassa
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du HC Dukla Trenčín
Joueur des Nottingham Panthers
Joueur du Herning IK
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur du HC Znojemští Orli
Joueur du Comarch Cracovia
Attaquant de hockey sur glace